

Toponyme 
 Sidi-Fredj, anciennement Sidi-Ferruch (en arabe ), une presqu'île de la wilaya d'Alger, en Algérie ;
 Sidi Fredj (Souk Ahras), commune de la wilaya de Souk Ahras, en Algérie.
Homonymie de toponyme